VMF steht für:
 Valve Map File, Dateiformat, siehe Hammer Editor
 Verband medizinischer Fachberufe, Gewerkschaft im medizinischen Bereich
 Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementunternehmen
 Verenigde Machinefabrieken Stork-Werkspoor, ehemaliges niederländisches Fahrzeug- und Maschinenbauunternehmen, siehe Werkspoor
 Veterinärmedizinische Fakultät, siehe Veterinärmedizin#Studium
 Vienna Mapping Function, in der Satellitennavigation verwendetes mathematisches Modell zur troposphärischen Modellierung, siehe Mappingfunktion
 Virðisbrævamarknaður Føroya, die Färöische Wertpapierbörse
 VMF-Mehrwegpaletten zum Transport hauptsächlich von Glaswaren
 die Transliteration von russisch ВМФ (Военно-Морской Флот, „Voenno-Morskoj Flot“, zu deutsch „Kriegs-See-Flotte“), welche die Sowjetische Marine, wie auch die Russische Marine bezeichnet.
 Marine Fighter Squadron, Teil der Nummerierung von Flugzeugstaffeln des US Marine Corps

vmf steht für:
 Ostfränkische Dialekte (ISO-639-3-Code)

Abkürzung